En general, un clímax es 'el punto de mayor intensidad o fuerza en una serie creciente'; esto es, la culminación. Su plural es invariable: los clímax. Su adjetivo derivado en climácico, ca, que es distinto a climático, ca ('relativo al clima'). El término clímax tiene muchas connotaciones específicas y usos:

Biología 
 Clímax u orgasmo, descarga repentina de la tensión sexual acumulada
 Clímax (ecología), comunidad clímax o vegetación clímax, términos relacionados con el desarrollo de un ecosistema o el kkas

Cine y televisión 
 Clímax, película española de 1977
 Climax!, serie de televisión antológica estadounidense de la década de 1950

Literatura 
 Clímax, momento de más tensión en un texto narrativo
 Clímax o gradación, orden ascendente de la semántica

Motor 
 Coventry Climax, fabricante británico de motores

Música 
 Clímax, banda boliviana de la década de 1970
 Grupo Climax, banda mexicana fundada en 2004
 Climax, álbum de la cantante española Edurne publicado en 2013

Personajes 
 , monje cristiano del

Topónimos 
 Climax (Colorado)
 Climax (Georgia)
 Climax (Kansas)
 Climax (Míchigan)
 Climax (Minnesota)
 Municipio de Climax (Míchigan)
 Climax Springs (Misuri)

Videojuegos 
 Climax Group, una empresa de videojuegos

Referencias